Die Liste der Länderspiele der finnischen Fußballnationalmannschaft der Frauen enthält alle von der FIFA sowie der RSSSF offiziell geführten Spiele der finnischen Fußballnationalmannschaft der Frauen.

Nachdem man sich nicht für die Europameisterschaften von 1984 bis 2001 qualifizieren konnte, stießen die Finninen 2005 in England bis in das Halbfinale vor. Auch für die Endturniere 2009 (Gastgeber) und 2013 in Schweden konnte die Mannschaft das Ticket lösen. Für die Qualifikation zur Weltmeisterschaft oder das Olympische Fußballturnier reichte es für die Skandinavierinnen bisher nicht. In der von 1974 bis 1982 ausgetragenen Nordischen Fußballmeisterschaft belegte man ein Mal den zweiten Rang (1981), sechs Mal den dritten Platz (1974 bis 1979) sowie Platz vier in den Jahren 1980 und 1982. Im Algarve-Cup erzielte man bei 18 Teilnahmen von 1994 bis 2011 im Jahr 1995 mit dem fünften Platz die beste Platzierung. Statt des Algarve-Cups traten die Finninnen 2012 und 2013 beim Zypern-Cup an und scheiterten jeweils in der Gruppenphase.

Legende 
Dieser Abschnitt dient als Legende für die nachfolgenden Tabellen. Alle Ergebnisse sind aus der Sicht der finnischen Mannschaft angegeben.
 grüne Hintergrundfarbe = Sieg der finnischen Mannschaft
 gelbe Hintergrundfarbe = Unentschieden
 rote Hintergrundfarbe = Niederlage der finnischen Mannschaft
 H = Heimspiel
 A = Auswärtsspiel
 * = Spiel auf neutralem Platz
 Gegner = fett markierte Gegner waren zum Zeitpunkt des Spiels amtierender Meister ihrer Konföderation, mit Stern markierte Gegner waren zum Zeitpunkt des Spiels amtierender Weltmeister
 WM = Weltmeisterschaft
 EM = Europameisterschaft

 i. E. = im Elfmeterschießen

1974 bis 1979

1980 bis 1989

1990 bis 1999

2000 bis 2009

2010 bis 2019

Seit 2020

Statistik

Gegner

Anlässe

Spielorte

Länderspielbilanzen

Spielstädte

Siehe auch 
 Liste der Länderspiele der finnischen Fußballnationalmannschaft

Weblinks 
 Frauenmannschaft auf der Verbandshomepage, palloliitto.fi (finnisch)
 FIFA-Ergebnisliste (Zeitraum einstellbar) de.fifa.com

Einzelnachweise 

Finnland
!Landerspiele der Fussballnationalmannschaft der Frauen